Federico II di Staufen (o Hohenstaufen) – duca di Svevia (1090-1147)
Federico II di Svevia (1194-1250) – imperatore del Sacro Romano Impero dal 1220 al 1250 e re di Sicilia dal 1211 al 1250
Federico II di Babenberg il Bellicoso (Der Streitbare) – duca d'Austria e di Stiria (?1211-1246, duca d'Austria 1230-1246)
Federico II di Wettin il Serio (Der Ernsthafte) – margravio di Meißen e langravio di Turingia (1247-1323)
Federico II di Sicilia – re di Sicilia (1272? – 1337) (anche Federico III re di Trinacria, per continuità con Federico II di Svevia)
Federico II di Saluzzo – marchese di Saluzzo (1332-1396)
Federico II di Sassonia il Placido (der Sanftmütige) – principe elettore di Sassonia (1412-1464)
Federico II di Hohenzollern – principe elettore di Brandeburgo (1413-?1470), margravio 1440-1470)
Federico II da Montefeltro
Federico II del Palatinato (il Saggio, der Weise) – principe elettore del Palatinato (1482-1556)
Federico II Gonzaga (1500-1540) – marchese (1519-1530) poi duca (1530-1540) di Mantova
Federico II – re di Danimarca e di Norvegia (1534-1588, re 1559-1588)
Federico II di Holstein-Gottorp (1568-1587) – duca di Holstein-Gottorp.
Federico II di Sassonia-Gotha-Altenburg (1676-1732) – duca di Sassonia-Gotha-Altenburg
Federico II di Prussia il Grande (der Große) (1712-1786, re 1740-1786)
Federico II di Baden – granduca di Baden (1857-1928)

Altro 
Federico II –  università napoletana, fondata nel 1224
Federico II – centrale termoelettrica Enel di Brindisi